Harrah bezeichnet:

Orte
 einer Stadt im US-Bundesstaat Oklahoma, siehe Harrah (Oklahoma)
 einer Stadt im US-Bundesstaat Washington, siehe Harrah (Washington)

Personen
 Dennis Harrah (* 1953), amerikanischer Footballspieler
 Toby Harrah (* 1948), amerikanischer Baseballspieler
 William Fisk Harrah (1911–1978), US-amerikanischer Unternehmer

Siehe auch:
 William Harrah Collection, Alternativname des National Automobile Museum in Reno (Nevada) 
 Harrah's Entertainment, Inc., das Kasinogeschäft von The Promus Companies